Продукти́вність (, ) — у широкому розумінні — здатність давати продукцію.

Співвідношення між кількістю виданих товарів і/ або послуг і використаних для цього факторів виробництва. Продуктивність завжди визначається співвідношенням змін в кількості факторів виробництва і змін в кількості виданої продукції з використанням відносних показників.

Різновиди і приклади 

У гірничій і дотичних галузях розрізняють продуктивність виробничої одиниці (шахти, кар'єру), дільниці, людини (продуктивність праці) за одиницю часу, продуктивність комплексу устаткування, продуктивність технічну та інші.

Продуктивність річна — обсяг робіт, що виконується за рік; визначається змінною продуктивністю і числом робочих змін протягом року.

Продуктивність комплексу устаткування — продуктивність групи технологічно взаємозалежних машин за визначений період часу (годину, зміну тощо); визначається способом взаємодії між ланками комплексу й обмежується ланкою чи машиною з найменшою продуктивністю.

Продуктивність змінна (машини, устаткування) — обсяг роботи, що виконується за зміну; визначається технічною продуктивністю машини (устаткування) і простоями протягом зміни. Див. також продуктивність виймальної машини, продуктивність свердловини.

Продуктивність технічна — максимальна годинна продуктивність машини при безупинній роботі в конкретних гірничотехнічних умовах.

Продуктивність годинна — найбільший обсяг роботи, що виконується машиною за одну годину; визначається конструктивними факторами (потужність двигунів, ємність ковша й ін.) і умовами роботи (твердість порід, грудкуватість та ін.).

Див. також 

 Продуктивність праці
 Продуктивність пласта
 Продуктивність сільськогосподарських тварин
 Продуктивність біологічна
 Продуктивність ЕОМ
 Видима продуктивність

Література 
 

Економічний аналіз
Економіка підприємства
Економіка виробництва
Економічне зростання